Дачный — название населённых пунктов в России:

 Дачный — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Дачный — посёлок в Каргапольском районе Курганской области.
 Дачный — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Дачный — микрорайон в Левобережном округе Липецка.
 Дачный — посёлок в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Дачный — посёлок в Теньгушевском районе Мордовии.
 Дачный — посёлок в Маловишерском районе Новгородской области.
 Дачный — посёлок в Омском районе Омской области.
 Дачный — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Дачный — посёлок в Багаевском районе Ростовской области.
 Дачный — хутор в Кагальницком районе Ростовской области.
 Дачный — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Дачный — посёлок в Безенчукском районе Самарской области.
 Дачный — посёлок в составе города Красноуральск Свердловской области.
 Дачный — посёлок в Бологовском районе Тверской области.
 Дачный — посёлок в Западнодвинском районе Тверской области.
 Дачный — посёлок в Каменском районе Тульской области.
 Дачный — посёлок в Троицком районе Челябинской области.

См. также 

 Дачный КГБ
 Дачный посёлок
 Дачный проспект

 Дача (значения)
 Дачная
 Дачное